Zona umbertina – quartiere di Bari
Zona umbertina – quartiere di La Spezia
Zona umbertina – quartiere di Siracusa